Robin Hood henviser til flere artikler:

 Robin Hood – Sagnfiguren

Film 
 Robin Hood (film fra 1912) – amerikansk stumfilm fra 1912 af Herbert Blaché og Étienne Arnaud
 Robin Hood (film fra 1922) – stumfilm med Douglas Fairbanks fra 1922.
 Robin Hood (film fra 1938)
 Robin Hood (film fra 1973) – Disney-tegnefilm fra 1973.
 Robin Hood – Den Fredløse – spillefilm fra 1991.
 Robin Hood - helte i underhylere – komediefilm fra 1993.
 Robin Hood (film fra 2010) – spillefilm fra 2010 med Russell Crowe i hovedrollen.
 Robin Hood (film fra 2018) - en dramafilm instrueret af Otto Bathurst

Tv-serier 
 Robin Hood (tv-serie) – BBC tv-serie fra 2006.

Musik 
 Robin Hood (McKinleys-album), et album fra 1980
 "Robin Hood", en sang med McKinleys der deltog i Dansk Melodo Grand Prix 1980

Se også 
 Robin Hood Airport Doncaster Sheffield – International lufthavn beliggende i South Yorkshire, England.